

Fumetti
Mr. Popo, personaggio del manga Dragon Ball

Geografia
Popo, isola dell'arcipelago di Zanzibar

Persone
Popó, calciatore brasiliano